Włodzimierz Olszewski – prawnik
 Włodzimierz Olszewski – reżyser
 Włodzimierz Olszewski – hokeista